Voget ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Voget (auch: Vaget; 1695–1771), deutscher reformierter Theologe
 Anne Voget (1951–2011), deutsche Politikerin (SPD)
 Carl Octavius Voget (1808–1885), ev.-reformierter Pfarrer und Schriftsteller
 Hermann Voget (1838–1883), deutscher Publizist und Dramatiker
 Klaas Voget (* 1979), deutscher Profi-Windsurfer